Военно-морские силы Швеции () — один из трёх видов вооруженных сил Швеции.

По состоянию на 2016 год, численность ВМC Швеции составляла 2100 человек.

Организационный состав

Штаб ВМС (Marinstaben), ВМБ Карлскруна 
  1-я флотилия подводных лодок (), Карлскруна
 дивизион подводных лодок
 подлодки класса Готланд: HMS Gotland; HMS Halland; HMS Uppland
 подлодки класса Сёдерманланд: HMS Södermanland; (HMS Östergötland законсервирована)
 подлодки типа 26 (строятся)
 силы для подводного спасания: спасательный корабель HMS Belos (A214) и аппараты типа URF
 отряд спецназа для морского транспорта (Sjötransportenheten (STE)) в оперативного подчинения сил спецопераций
 корабль радиоразведки: HMS Orion (A201) (подчинен службой радио-технической разведки ВС Försvarets radioanstalt (FRA))

  3-я флотилия боевых кораблей (), Карлскруна
 31-й дивизион корветов (31. korvettdivisionen):
 корветы класса Висбю: HMS Härnösand (K33), HMS Nyköping (K34), HMS Karlstad (K35)
 корветы класса Стокгольм: HMS Stockholm (P11), HMS Malmö (P12)
 дозорные катера типа 82: Dristig (83), Trygg (85), Modig (86)
 33-й минно-тральный дивизион (33. minröjningsdivisionen):
 тральщики класса Костер: HMS Vinga (M75), HMS Ulvön (M77)
 тральщик-искатель мин класса Спорё: HMS Sturkö (M14)
 34-й дивизион поддержки (34. underhållsdivisionen): HMS Carlskrona (P04)
  4-я флотилия боевых кораблей (), Гарнизон Ханинге, Берга (район Стокгольма)
 41-й дивизион корветов (41. korvettdivisionen):
 корветы класса Висбю: HMS Visby (K31), HMS Helsingborg (K32)
 корветы класса Гэвле: HMS Gävle (K22), HMS Sundsvall (K24)
 дозорные катера типа 82: HMS Djärv (82), HMS Händig (84), HMS Hurtig (87)
 42-й минно-тральный дивизион (42. minröjningsdivisionen):
 тральщики класса Костер: HMS Koster (M73), HMS Kullen (M74), HMS Ven (M76)
 тральщик-искатель мин класса Спорё: HMS Spårö (M12)
 43-й дивизион поддержки (43. underhållsdivisionen): HMS Trossö (A264)
 44-й дивизион пловцов-саперов (44. röjdykardivisionen)

  Стокгольмский амфибийный полк (1-й) (), Гарнизон Ханинге, Берга (район Стокгольма)
 2-й амфибийный батальон «Батальон Виктория» (2. amfibiebataljonen (Victoriabataljonen))
 Эльвсборгский амфибийный полк (4-й) (Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)), Гарнизон Гётеборг
 5-й амфибийный батальон (5. amfibiebataljonen)
 17-я рота сторожевых кораблей (17. bevakningsbåtkompaniet), сторожевые катера типа 88 (вариант типа 82): HMS Rapp (88), Stolt (89), Ärlig (90), Munter (91), Orädd (92)
 132-я морская рота военной полиции (132. säkerhetskompani sjö)
 Военно-морская база (Marinbasen (MarinB)), Карлскруна
 военно-морская рота боевого управления (sjöinformationskompaniet)
 охранительная рота базы (basskyddskompaniet)
 тыловая рота (logistikkompaniet)
 тыловой взвод Карлскруна (logistikpluton Karlskrona)
 тыловой взвод Ханинге (logistikpluton Berga)
 рота экипажей (ekipagekompaniet), включает вспомогательные суда ВМБ
 взвод морского транспорта Карлскруна (sjötransportpluton Karlskrona)
 взвод морского транспорта Ханинге (sjötransportpluton Haninge)
 часть в Гётеборге (detachement i Göteborg)
 Военно-морская высшая школа (Sjöstridsskolan (SSS)), Карлскруна
 учебние часты
 Центр подводной и военно-морской медицины ВС (Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum (FM DNC))
 Научно-техническое испытательное командование ВМС (Marinens provturskommando (PTK M))

Пункты базирования 
  ВМБ Карлскруна () (главная, штаб ВМС)
 Гётеборг (Göteborg)
 Мальмё (Malmö)
 Висбю (Visby)
 Мускё (Muskö) (Берга, городской район Стокгольма)
 Хернёсанд (законсервированная)
В составе ВМС только Карлскруна именяется военноморская база. Остальние базы входит в её составе.

Военно-морские учебные заведения 
  Военно-морская академия (), Карлскруна

Боевой состав 

Вспомогательные корабли и суда:

 20 минных тральщиков (4 Styrsö, 1 Utö, 1 Skredsvic, 2 Gassten, 1 Vicksten, 4 Hisingen)
 120—187 десантных катеров, вооружение — 12,7 мм пулеметы и 40 мм гранатомет.
 1 корабль радиотехнической разведки Orion.
 15 вспомогательных кораблей (1 транспорт снабжения, 1 плавучая мастерская; 1 спасательное судно, 2 торпедолова, 8 буксиров, 2 учебных корабля)
 1 самолет ПЛО CASA C-212-200;

Префикс кораблей и судов 
Корабли и суда ВМФ Швеции имеют префикс HMS ().

Для отличия от кораблей Великобритании используется префикс HSwMS — «His Swedish Majesty’s Ship».

Флаги кораблей и судов

Флаги должностных лиц

Знаки различия

Адмиралы и офицеры

Сержанты и матросы 

 ¹ 1-й год службы
 ² 2-й год службы
 ³ 3-й год службы
 ^ 4-й год службы

Знаки на головные уборы

См. также 
 Список подводных лодок ВМС Швеции

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница ВМС Швеции
 Типы кораблей и судов ВМФ Швеции